Linn es el nombre de varios condados de Estados Unidos:

Condado de Linn (Iowa)
Condado de Linn (Kansas)
Condado de Linn (Misuri)
Condado de Linn (Oregón)

fr:Comté de Linn